Escaut is de Franse naam van de Schelde.

Er is in Frankrijk een aantal gemeenten met Escaut in de naam, alle in het Noorderdepartement:
Bruay-sur-l'Escaut
Cantaing-sur-Escaut
Condé-sur-l'Escaut
Crèvecœur-sur-l'Escaut
Escautpont
Fresnes-sur-Escaut
Honnecourt-sur-Escaut
Neuville-sur-Escaut
Noyelles-sur-Escaut

Andere betekenis:
Escaut (schip, 1960), een Belgisch schip.